«20 años» puede referirse a:
 20 años (1990), álbum de Luis Miguel;
 20 años (2010), box set de Extremoduro;
 20 años (2010), álbum recopilatorio de Nicole;
 20 años (2012), álbum de Gian Marco;
 20 años (2016), álbum de Soledad Pastorutti.